Purificación Peris García es una política ecologista española. Forma parte de Els Verds del País Valencià, partido presidido por su hermano, Joan Francesc Peris. 

Pura Peris es profesora de Derecho Financiero en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, habiendo publicado varios libros sobre la materia.

En política, Pura Peris forma parte de Els Verds del País Valencià, a través de su asamblea de La Eliana, una pequeña localidad en las afueras de Valencia. En 2009, Peris fue designada por la Confederación de Los Verdes como cabeza de lista de la formación ecologista en la lista Europa de los Pueblos - Verdes en las elecciones europeas de ese año. La lista obtuvo un eurodiputado. Conforme a los pactos de constitución de la coalición, se estableció un sistema de rotación proporcional entre los cabezas de lista de las formaciones que formaban las coalición. Se ha barajado que Pura Peris ocupe el escaño los últimos seis meses de la legislatura, en 2014.

En 2011 fue cabeza de lista por Valencia y candidata a la presidencia de la Generalidad Valenciana de Verdes y Ecopacifistas, una coalición electoral formada para concurrir a las elecciones a Cortes Valencianas de dicho año por Els Verds del País Valencià, Los Verdes Ecopacifistas y Los Verdes-Grupo Verde. La coalición obtuvo 31.808 votos (1,33%), con lo que no logró representación.

Referencias 

Políticos de la Comunidad Valenciana
Ecologistas de España
Nacidos en Valencia